Evento – in fisica un punto dello spaziotempo
Evento – in ambito statistico/probabilistico, un insieme di risultati (un sottoinsieme dello spazio campionario) al quale viene assegnata una probabilità
Evento – in diritto penale, il risultato dell'azione o dell'omissione
Evento – nel marketing e nella comunicazione, una manifestazione nell'ambito dell'organizzazione eventi
Evento – in informatica, elemento caratterizzante della programmazione a eventi
Eventi – grattacielo di New York
Evento – un avvenimento che si svolge in diversi luoghi, città, istituzioni

Altri progetti